

Anime e manga 
 Envy – personaggio della serie anime e manga Fullmetal Alchemist

Cinema 
 Envy – film diretto da Richard Ridgely (1917)
 Envy – titolo originale inglese di L'invidia del mio migliore amico, film diretto da Barry Levinson (2004)

Geografia

Svizzera 
 Envy – ex comune ora frazione di Romainmôtier-Envy, comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)

Letteratura  
 Envy: A Luxe Novel – romanzo di Anna Godbersen (2009)

Musica 
 Envy (Nico & Vinz) – duo musicale norvegese
 Envy – gruppo musicale giapponese
 Envy – singolo di Fat Joe (1996)
 Envy – singolo degli Envy (2002)
 Envy – singolo dei Coldrain (2017)